Love Story puede referirse a:

Literatura y cine 
 Love Story (novela) (1970), novela de Erich Segal;
 Love Story (película de 1970) (1970), película dirigida por Arthur Hiller - basada en la novela de Erich Segal;
 Love Story (serie de televisión de 1967), serie de televisión de 1967.

Música 
 Love Story (canción de Jethro Tull) (1968), canción de Jethro Tull;
 Love Story (canción de Taylor Swift) (2008), canción de la cantante Taylor Swift; 
 Love Story (canción de Melody) (2007), canción de la cantante japonesa melody..